Die Provinz Tiaret (, tamazight ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵢⴰⵔⴻⵜ Agezdu n Tyaret) ist eine Provinz (wilaya) in Algerien.

Die Provinz liegt südwestlich der Hauptstadt Algier im Übergangsbereich zwischen dem dichtbesiedelten Norden und dem dünn bevölkerten Süden. Sie umfasst eine Fläche von 19.556 km².

Rund 810.000 Menschen (Schätzung 2006) bewohnen die Provinz, die Bevölkerungsdichte beträgt somit rund 41 Einwohner pro Quadratkilometer.

Hauptstadt der Provinz ist Tiaret.

Weblinks 

Provinz in Algerien